Долінські, також Долинські (, ) — шляхетські роди різного походження:
 Долінські гербу Абданк — нащадки Людвика та Криштофа, які отримали шляхетство в 1578 р.
 Долінські гербу Корчак — зем'янський рід, у XVI ст. землевласники у Холмській землі.
 Долінські гербу Побуг — козацько-старшинський, а згодом дворянський рід. Нащадки Якова Івановича Долінського (Сучченка), батуринського сотника (1713). 
 Долінські гербу Сас — зем'янський рід, у XV ст. землевласники у Сяноцькій землі.. 
 Долінські гербу власного  — козацько-старшинський, а згодом дворянський рід. Нащадки Лаврентія Долінського (1684).

Примітки

Література 
 Томазов В. В. Долинські  // 
 Boniecki A. Herbarz polski: wiadomości historyczno-genealogiczne o rodach szlacheckich . — Warszawa : Warszawskie Towarzystwo Akcyjne Artystyczno-Wydawnicze, 1901. — Cz. 1. — T. 4. — S. 349—350.